Ваље Ермосо има више значења:

 Ваље Ермосо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ваље Ермосо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Ермосо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље Ермосо, Кампо Греј (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ваље Ермосо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Ермосо (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ваље Ермосо (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ваље Ермосо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Ермосо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Ермосо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ваље Ермосо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ваље Ермосо (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ваље Ермосо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Ваље Ермосо (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ваље Ермосо (Ваље Ермосо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ваље Ермосо, Сосиједад Коператива Рурал (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ваље Ермосо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Ермосо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Ермосо, Виља Ермоса (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ваље Ермосо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ваље Ермосо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику